H9, H-9 ou H09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de l’United States Navy.

Médecine 
 H9, un type d'hémagglutinine du virus de la grippe.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H9, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Transports 
Automobile 
 Hongqi H9, une voiture de luxe du constructeur chinois Hongqi.

Aviation
 

Route
  Route principale suisse 9 reliant la frontière française à la frontière italienne.

Train
  Ligne H9 du Train suburbain de Budapest en Hongrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres